Ая может означать:

Топоним 
 Ая — река в Алтайском крае.
 Ая — река в России, левый приток Ковокты.
 А́я — озеро в Алтайском крае.
 А́я — село в Алтайском крае.
 А́я — природный парк в Алтайском крае.
 Ая — бухта озера Байкал.
 Ая — река в Африке.
 Ая — посёлок в Японии.

Имя 
 Хирано, Ая.
 Ая — солистка группы «Город 312».
 Ая Шамеймару — журналист, персонаж серии игр Touhou Project
 Ая (порноактриса)
 Ая, Масуми (род. 1980) — японская легкоатлетка.

Другое 
 Ая — сорт чёрной смородины.
 АЯ — аномальное явление.

См. также 
 Айя